Morales del Vino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Morales del Vino (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Morales del Vino (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar